Наименование коннетабль де Бурбон используется применительно к нескольким главам старшей ветви дома Бурбонов, занимавших высшую военную должность коннетабля Франции в средневековом королевстве Франция:
 наиболее известным считается Карл III де Бурбон (1490—1527), коннетабль Франции с 1515 по 1522 год
 до него эту должность в разное время занимали:
 Жак I де Бурбон (1319—1362), граф де Ла Марш, коннетабль Франции с 1354 по 1356 год
 Жан II, герцог де Бурбон (1426—1488), коннетабль Франции с 1483 по 1488 год

Ссылки 
 Сайт, посвященный Бурбонскому герцогству (история, наречие, население, карты, генеалогические древа Бурбонов)

История французской армии